Туркменская автономная область — административно-территориальная единица Хорезмской НСР, существовавшая в апреле — октябре 1924 года.

Решение об образования Туркменской АО было принято 12-го апреля 1924 года на 1-м Всетуркменском Курултае:
Образовать автономную Туркменскую область с управлением на следующих началах.

1. Туркменская автономная область делится на 4 района: Ташаузский, Ильяллинский, Персинский и Тахтинский.

2. Главным городом Туркменской автономной области объявляется Ташауз.

3. Во главе области стоит Ревком /из 15 человек/ во главе районов - районные ревкомы /из 3 чел./.

4. На Областной Ревком возлагается управление Ташаузским районом, в составе которого выделяет Горревком /Ташаус с Монаком/ с узбекским населением в окружности /подчиненной непосредственно Областному Ревкому.

Туркменская АО была образована на территории компактного проживания туркмен Хорезма. АО делилась на 5 районных шуро:

 Ильялинское
 Куня-Ургенчское (передано из Кара-Калпакской АО)
 Порсинское
 Тахтинское
 Ташаузское

27 октября 1924 Туркменская АО Хорезмской НСР была упразднена, а её территория отошла к вновь созданной Туркменской ССР.

Примечания 

Автономные области СССР
Исторические области Туркменистана